Ранчо Маркез има више значења:

 Ранчо Маркез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Маркез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику